Ernst Steindorff ist der Name folgender Personen:

* Ernst Steindorff (Historiker) (1839–1895), deutscher Historiker
 Ernst Steindorff (Jurist) (1920–2018), deutscher Jurist